Lhok Guci (Teunom), een plaats in Indonesië
Lhok Guci (Pantai Ceuremen), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing